Frisia est un nom propre qui peut faire référence à :

Toponyme 
Frisia est une graphie en langues étrangères de divers toponymes appelés Frise en français :
 Frisia, nom italien, espagnol, portugais et anglais de la région historique de Frise (-1579), qui s'étendait du nord des Pays-Bas et au nord-ouest de l'Allemagne.
 Frisia, nom italien, espagnol et portugais de la Frise, province des Pays-Bas.
 Frisia, nom italien, espagnol et portugais de la Frise, arrondissement de Basse-Saxe en Allemagne.

Patronyme 

 Donato Frisia (1883-1953), peintre italien.

Astronomie 
 (1253) Frisia, astéroïde de la ceinture principale.

Botanique 
 Robinia pseudoacacia 'Frisia', cultivar du robinier faux-acacia.

Divers 
 WSC Frisia 1895 Wilhelmshaven, club allemand de football de Wilhelmshaven, en Basse-Saxe.
 Frisia Museum, ancien nom du , musée de Spanbroek, village de la commune néerlandaise d'Opmeer, dans la province de la Hollande-Septentrionale.

Références 

Homonymie de toponyme
Patronyme italien